Millville může být:

 Millville (Arizona) – zaniklá vesnice v Arizoně
 Millville (Delaware) – město v Delaware
 Millville (Florida) – vesnice na Floridě
 Millville (Illinois) – vesnice v Illinois
 Millville (Indiana) – vesnice v Indianě
 Millville (Iowa) – vesnice v Iowě
 Millville (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Millville (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Millville (Minnesota) – město v Minnesotě
 Millville (New Jersey) – město v New Jersey
 Millville (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Millville (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Millville (Utah) – město v Utahu
 Millville (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 Millville (Západní Virginie) – vesnice v Západní Virginii